A Midnight Elopement é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1912 estrelado por Fred Mace e Mabel Normand. O filme foi dirigido por George Nichols.

Elenco 
 Mabel Normand ... Sally Rice
 Ford Sterling
 Fred Mace

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco